Polydorus (Grieks: Πολύδωρος, "veel gaven") kan verwijzen naar:

 Polydorus (zoon van Priamus), een zoon van de Trojaanse koning Priamus in de Griekse mythologie
 Polydorus (Zacynthos), een van de vrijers van Penelope in de Griekse mythologie
 Polydorus (zoon van Cadmus), de enige zoon van Cadmus in de Griekse mythologie
 Polydorus Vergilius (16e eeuw), Italiaans schrijver
 Polydorus van Sparta, een Spartaanse koning